Ле́о Э́рик Вара́дкар (, ; род. 18 января 1979, Дублин, Ирландия) — ирландский политик индийского происхождения, лидер партии Фине Гэл (с 2017 года). С 14 июня 2017 по 27 июня 2020 года и с 17 декабря 2022 года — премьер-министр Ирландии.

Биография

Личная жизнь 
Cын индийского врача из Мумбаи Ашока Варадкара и ирландской медсестры Мириам Варадкар (она познакомилась с будущим мужем, когда оба работали в Великобритании). В 1973 году семья переехала в Ирландию. Лео Варадкар — младший из троих детей, стал врачом, как и его сестра София (другая сестра — Соня — получила квалификацию медсестры). Окончил Тринити-колледж в Дублине, куда пришёл из патронируемой англиканской церковью Ирландии старинной частной школы — . Проходил практику в медицинском колледже Мумбаи, родном городе своего отца.

В 2015 году в интервью ирландской телекомпании RTÉ признал свою гомосексуальность (до 1990-х разводы и однополая сексуальная ориентация в Ирландии были вне закона). Его партнёр, Мэтью Барретт, работает врачом университетской больницы в Дублине. Лео Варадкар стал четвёртым в мире главой правительства, являющимся открытым геем.

Политическая карьера 
Варадкар занялся политикой в молодёжной организации партии Фине Гэл, когда ещё учился на медицинском факультете. В 1999 году предпринял первую неудачную попытку участия в местных выборах в Малуддарте, где получил 360 голосов, чего оказалось недостаточно для избрания. В 2003 году сенатор  была вынуждена освободить своё кресло в совете графства Фингал после проведения законодательства, запрещающего такое совмещение. Варадкар занял её место по назначению, а в 2004 году победил на выборах и сохранил его за собой.

В 2007 году избран в нижнюю палату парламента Ирландии — Дойл Эрен. С началом в 2008 году мирового экономического кризиса состояние экономики ухудшилось, и после парламентских выборов 2011 года правящую коалицию возглавила партия Фине Гэл, а Варадкар стал министром транспорта, туризма и спорта, затем — здравоохранения.

По итогам парламентских выборов 26 февраля 2016 года переизбран в Палату представителей от округа Западный Дублин.

6 мая 2016 года получил портфель министра социальной защиты в , которое вновь возглавил Энда Кенни.

2 июня 2017 года с результатом 60 % голосов одержал победу над действующим министром жилищного хозяйства Саймоном Ковни по итогам выборов лидера партии.

Премьер-министр Ирландии (2017—2020) 
14 июня 2017 года в качестве лидера правящей партии вступил в должность премьер-министра Ирландии, став первым геем и самым молодым главой правительства в истории страны. В сформированном правительстве получил также портфель министра обороны.

В этот же день, 14 июня, заявил о необходимости проведения референдума по вопросу принятия восьмой поправки к Конституции Ирландии, легализующей аборты, в 2018 году.

28 ноября 2017 года заместитель премьер-министра и министр предпринимательства Фрэнсис Фицджеральд ушла в отставку из-за обвинений, относящихся к периоду её нахождения в должности министра юстиции. Парламент и пресса развернули кампанию, утверждая, что она оставила тогда без поддержки сержанта полиции Мориса Маккейба (Maurice McCabe), сообщившего о злоупотреблениях в его ведомстве. Фицджеральд опровергла обвинения, но, накануне голосования в парламенте о недоверии к ней, приняла указанное решение во избежание возможного правительственного кризиса. Исполнение обязанностей министра предпринимательства временно перешло к Варадкару.

30 ноября 2017 года Саймон Ковни назначен заместителем премьер-министра в дополнение к своим обязанностям министра иностранных дел, а министр культуры Хизер Хамфрис получила портфель министра предпринимательства (её прежняя должность перешла к новому лицу в правительстве — Джозефе Мадиган).

В ходе переговоров между Евросоюзом и Великобританией об условиях «Брексита» одной из существенных проблем стал  между Ирландией и Северной Ирландией. Варадкар заявлял о категорическом несогласии с установлением полноценного пограничного контроля на этом рубеже в будущем, а в марте 2018 года осудил британские планы введения предварительной регистрации желающих пересечь границу.

25 мая 2018 года в Ирландии состоялся обещанный Варадкаром референдум об отмене восьмой поправки к Конституции (официально именуемый референдумом о ). Уже 26 мая, не дожидаясь окончательных итогов подсчёта голосов, Варадкар объявил о победе, назвав её «тихой революцией» и пообещал проведение через парламент законодательства о либерализации абортов к концу года.

25 августа 2018 года Варадкар принял Папу Римского Франциска, прибывшего в Ирландию с визитом, одной из ключевых тем которого стали обвинения католических священнослужителей в педофилии. В своей речи Варадкар призвал к установлению новых отношений между церковью и государством в новых условиях, когда религия больше не занимает центральное место в общественной жизни.

14 января 2020 года президент Ирландии Хиггинс удовлетворил просьбу Варадкара о роспуске парламента и назначении парламентских выборов на 8 февраля 2020 года.

По итогам голосования партия Фине Гэл получила 35 мест в Палате представителей, оказавшись по этому показателю на третьем месте (Фианна Файл и Шинн Фейн получили соответственно 38 и 37 мест).

20 февраля 2020 года подал прошение об отставке после того, как не смог набрать достаточного количества голосов в ходе голосования за кандидатов на пост премьера в палате представителей.

12 марта 2020 года, находясь с официальным визитом в Вашингтоне по случаю Дня Святого Патрика, Варадкар объявил на пресс-конференции о закрытии в Ирландии на период до 29 марта всех школ и университетов в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на эту дату в Ирландии зафиксированы 43 случая заболевания и первая смерть больного.

27 июня 2020 года было сформировано первое в истории Ирландии  Фианна Файл и Фине Гэл, которое на первом этапе возглавил лидер Фианна Файл Михол Мартин. Однако в декабре 2022 года в соответствии с достигнутым компромиссом кресло премьер-министра вновь должен занять Варадкар, получивший в кабинете Мартина портфели заместителя премьер-министра и министра предпринимательства, торговли и занятости.

Премьер-министр Ирландии (с 2022) 
17 декабря 2022 года в соответствии с межпартийной договорённостью о ротации должностей Варадкар вновь занял кресло премьер-министра Ирландии и в тот же день объявил состав своего правительства, в котором Михол Мартин назначен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел.

Состав первого правительства Варадкара (14 июня 2017 — 27 июня 2020)

Состав второго правительства Варадкара (с 17 декабря 2022)

Примечания

Ссылки 
 

Политики XXI века
Правители XXI века
Правители Европы XXI века
Выпускники Тринити-колледжа (Дублин)
Медики Ирландии
Лидеры Фине Гэл
Депутаты Палаты представителей Ирландии
Министры здравоохранения Ирландии
Министры обороны Ирландии
Министры Ирландии
Премьер-министры, вступившие в должность в 2017 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году
Премьер-министры Ирландии
Действующие руководители государств